130  peut être principalement un nombre : 130 (nombre) ou une date : 130 et son opposé 130 av. J.-C..

Significations secondaires 
130  peut aussi faire référence à :
 une ligne de transport :
 
 Ligne 130 (chemin de fer slovaque)
 Ligne 130 (Infrabel)

 une coordonnée :
 130e méridien ouest
 130e méridien est

 une unité militaire :
 
 
  d'infanterie (Royaume-Uni)
 Jagdgeschwader 130

 une route :

 Route nationale 130
 Route départementale 130 (Yvelines)
 Route départementale 130 (Puy-de-Dôme)
 Route 130 (Nouveau-Brunswick)
 RS-130

 une voiture :
 Fiat 130 HP Corsa,

 autre :
 Psaume 130 (129)
 (130) Électre, astéroïde découvert par Christian Peters en 1983
 130, type de locomotive à vapeur selon la codification européenne
 Unterseeboot 130, U-Boot (sous-marin) allemand de type IX.C de la Kriegsmarine de la Seconde Guerre mondiale

Homonymie de nombre